Velius oder Vėlius ist der Familienname folgender Personen:

 Decimus Velius Fidus, römischer Konsul 144
 Decimus Velius Rufus, römischer Konsul 178
 Gaius Velius Rufus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Velius Paulus, römischer Statthalter

 Caspar Ursinus Velius (* um 1493; † 1539), Humanist, Dichter, kaiserlicher Hofhistoriograph und Erzieher
 Johann Velius (auch: Feel; 1545–1631), deutscher lutherischer Theologe
 Norbertas Vėlius (1938–1996), litauischer Ethnograph und Religionswissenschaftler

Velius ist ferner der okzitanische Name der französischen Gemeinde Vélieux.